

Geografia

Francia
 Grotta di Massabielle, l'originale grotta posta nel comune di Lourdes

Arte

Città del Vaticano 
 Grotta di Lourdes – riproduzione della grotta di Massabielle, nei Giardini Vaticani a Città del Vaticano

Austria 
 Grotta di Lourdes (Heiligenkreuz, Bassa Austria) – riproduzione della grotta di Massabielle nel comune a Heiligenkreuz in Bassa Austria